l’Éolide, une région d'Anatolie ;
 l’île du dieu Éole.

Voir aussi 
 Éoliens, une des quatre tribus de la Grèce antique.